Rufin d'Assise peut faire référence à :

 Saint Rufin d'Assise (évêque), un évêque du 
 Frère Rufin d'Assise, religieux et écrivain italien , compagnon de saint François d'Assise.
 , compositeur de musique franciscain du